Sklopka může být:

sklopka (tělocvik), cvik užívaný v tělocviku, gymnastice a při posilování 
malý sklápěci nákladní automobil (sklápěčka)
druh nábytku, sklápěcí pohovka
slangově fotoaparát sklopné konstrukce 
sklopná síť proti hmyzu
sklopná opěrka, část některých ručních palných zbraní 
slangový výraz pro sklopnou vrtuli
jiný výraz pro ventilaci tzv. větračka